Kohoutov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Trutnov, siehe Kohoutov
Ortsteil von Bezdružice, Okres Tachov
Ortsteil von Ždírec nad Doubravou, Okres Havlíčkův Brod
Ortsteil von Nová Ves u Chotěboře, Okres Havlíčkův Brod

Nový Kohoutov, Ortslage von Kohoutov, Okres Trutnov